Die Cadre-71/2-Europameisterschaft 1962 war das 17. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 31. Mai bis zum 3. Juni 1962 in Ostende statt. Es war die fünfte Cadre-71/2-Europameisterschaft in Belgien.

Geschichte 
Nach der Niederlage von Laurent Boulanger gegen den Niederländer Piet van de Pol sprach alles für einen Sieg von Henk Scholte. Doch Boulanger spielte dann die entscheidenden Partien groß auf. Erst gewann er gegen José Gálvez in fünf Aufnahmen und dann schlug er im letzten Spiel  Scholte 300:204 in elf Aufnahmen. Es folgte eine Stichpartie wieder gegen Scholte die er mit 300:204 in sieben Aufnahmen gewann. Dritter wurde der Antwerpener Joseph Vervest.

Turniermodus 

Hier wurde im Round Robin System bis 300 Punkte gespielt. Es wurde mit Nachstoß gespielt. Damit waren Unentschieden möglich.

Bei MP-Gleichstand (außer bei Punktgleichstand beim Sieger) wird in folgender Reihenfolge gewertet:
 MP = Matchpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

Cadre-71/2-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 1962
Billardturnier in Ostende